La formula molecolare C2H3N può indicare:
 Acetonitrile
 Azirina
 Isocianometano

Formule molecolari